Orașul întunecat se poate referi la:

 Orașul întunecat (film din 1950) cu Charlton Heston și Lizabeth Scott, regia William Dieterle
 Orașul întunecat (film din 1998) cu Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, regia Alex Proyas

Vezi și
Dark City (dezambiguizare)